Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1923 se dispute à Berkeley du  au .

Helen Wills remporte le simple dames. En finale, elle bat Charlotte Chapin.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hazel Hotchkiss Wightman et Helen Wills.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1923
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1923
Juin 1923
Juillet 1923